Гиллинг:

 Гиллинг — в германо-скандинавской мифологии великан, отец Гуттунга и Бауги.
 Гиллинг, Ребекка (род. 1953) — австралийская актриса.